Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2009 vond plaats van 14 tot en met 20 september 2009 in de Canadese stad Quebec. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van tapijt.

Samenvatting 
Enkelspel
Titelverdedigster Nadja Petrova was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd Melinda Czink uit Hongarije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Tsjechische Lucie Šafářová in drie sets. Czink veroverde hiermee voor het eerst in haar carrière een WTA-titel.

Dubbelspel
Het als eerste geplaatste duo Vania King / Barbora Záhlavová-Strýcová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sofia Arvidsson en Séverine Brémond in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. King had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Záhlavová-Strýcová drie.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2009
Quebec